Název Oldřichovský potok má více vodních toků:

 Oldřichovský potok (přítok Jeřice) – pravostranný přítok Jeřice v okrese Liberec
 Oldřichovský potok (přítok Limnice) – levostranný přítok Limnice v okrese Karlovy Vary
 Oldřichovský potok (přítok Lužické Nisy) – pravostranný přítok Lužické Nisy v okrese Liberec a v Polsku v Dolnoslezském vojvodství